Mort à l'arrivée (D.O.A.) est un film de Rudolph Maté sorti en 1950 ;
 Mort à l'arrivée (D.O.A.), remake du précédent, est réalisé par Annabel Jankel et Rocky Morton sorti en 1988 ;
 Mort à l'arrivée, un comics américain de Batman réalisé par Bob Hall.